Pierre Alexandre peut désigner :
 Pierre Alexandre (1964-), économiste français ;
 Pierre Alexandre (1922-1994), anthropologue et linguiste français spécialiste des langues bantoues ;
 , directeur adjoint du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) de 1981 à 1987, secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) de 1981 à 1987, secrétaire général de l' (AFEC) ;
 Pierre Alexandre (1951-), historien belge spécialiste du climat et des séismes.